Montagne FM est une station de radio française dont le siège social se situe à Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie.

Présentation 

Radio Montagne FM est une station radio émettant sur l'ensemble de la Savoie grâce à 14 émetteurs. Elle fait partie du groupement Les Indépendants. En 2010, cette radio a à son service neuf animateurs.

Historique 
Radio libre fondée dans les années 1980, elle fut la  radio libre commerciale créée en Maurienne face à la radio associative Radio Maurienne 89 FM. Elle s'est appelée successivement Maurienne FM, MFM, puis MONTAGNE FM au fur et à mesure de l'extension de sa zone de diffusion. À l'origine diffusée à Saint-Jean-de-Maurienne sur le 103.2 FM, la diffusion s'est ensuite étendue à :
 la Basse Maurienne ;
 la Haute Maurienne ;
 la Tarentaise ;
 Chambéry ;
 la Haute Tarentaise.

Dans les années 1990, Montagne FM a accueilli des futurs grands talents de la radio : entre autres, Roberto Ciurleo (futur NRJ), Patrick Muraz (futur Sud Radio), et Franck Tournier (futur Kash sur Virgin et NRJ).

Sponsoring 

 La radio Montagne FM a soutenu le film La Montagne aux Mille regards et fait partie de ses partenaires.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Radiodiffusion
 Liste des stations de radio régionales en France

Lien externe 
 Site de Radio Montagne FM

Entreprise ayant son siège en Savoie
Entreprise des médias ayant son siège en France
Radio savoyarde
Radio à Chambéry
Station de radio à caractère régional en France
Saint-Jean-de-Maurienne
Station de radio en français
Station de radio fondée en 1980
Les Indés Radios